Фучэн (Мяньян) (涪城) — район городского подчинения городского округа Мяньян провинции Сычуань (КНР).
 Фучэн (Хэншуй) (阜城) — уезд городского округа Хэншуй провинции Хэбэй (КНР).